Yeates se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Keith Yeates
 Gregor W. Yeates